Кубок Португалии по мини-футболу () проводится с 1997 года. Самой титулованной командой является лиссабонский «Спортинг», на его счету девять побед.

Победители

Примечания 

Португалия